Largo může znamenat:

Hudba 

 Largo (hudba) (italsky „široký“), velmi pomalé tempo nebo hudební skladba či pohyb v takovém tempu
 2. část Symfonie č. 9 „Z Nového světa“ Antonína Dvořáka
 Hugo Largo, americká kapela z 80. let
 Largo (album, Brad Mehldau), 2002 – Brad Mehldau
 Largo (album, Bill Rieflin) – album Billa Rieflina

Místa

Bulharsko 

 Largo (Sofie) – architektonický soubor tří budov socialistického klasicismu

Itálie 

 Largo di Torre Argentina – náměstí v Římě

Skotsko 

 Largo (Fife) – církevní a civilní farnost ve Fife ve Skotsku
 Přilehlé vesnice ve farnosti Largo ve Skotsku
 Dolní Largo
 Horní Largo

Spojené státy americké 

 Key Largo – ostrov ve Florida Keys v USA
 Largo (Kalifornie) – komunita v okresu Mendocino v Kalifornii v USA
 Largo (Florida) – město ve státě Florida v USA
 Largo (Maryland) – předměstí Washingtonu, D.C.

Postavy 

 Largo Winch – komiksová série a její stejnojmenná postava
 Largo Winch (televizní seriál) – adaptace komiksové série
 Largo Winch (film) – adaptace komiksové série z roku 2008
 Emilio Largo a Maximillian Largo – postavy ze série románů a filmů Jamese Bonda

Další použití 

 9×23mm Largo – náboj do pistole se středovým zápalem
 HMS Largo Bay (K423) – protiletadlová fregata třídy Bay britského námořnictva
 Largo – noční klub v Los Angeles v Kalifornii
 Střední škola Largo (rozcestník)
 Nissan Largo – osobní automobil vyrobený společností Nissan

Wikipedie:Rozcestníky
Rozcestníky - místopisné jméno